HMS Thetis  è il nome di dodici navi della Royal Navy (la marina militare britannica). Tale nome deriva da una delle ninfe dei mari della mitologia greca: Teti.

 La prima Thetis fu una nave da trasporto da 22 cannoni varata nel 1717.
 La seconda Thetis fu una fregata di quinta classe da 44 cannoni varata il 1747 e venduta nel 1767.
 La terza Thetis fu una fregata di quinta classe da 32 cannoni varata nel 1773 e distrutta presso l'isola caraibica di Saint Lucia nel 1781.
 La quarta Thetis fu una fregata di quinta classe da 38 cannoni varata nel 1782 e venduta nel 1814. Su questa navigò in qualità di guardiamarina lord Thomas Cochrane.
 La quinta Thetis fu una nave di sesta classe da 24 cannoni varata nel 1796.
 La sesta Thetis fu una goletta da 8 cannoni acquistata nel 1796.
 La settima Thetis fu un brigantino da 10 cannoni varata nel 1810.
 L'ottava Thetis fu una fregata di quinta classe da 46 cannoni varata nel 1817 e distrutta a Capo Frio nel 1830.
 La nona Thetis fu una fregata di quinta classe da 36 cannoni varata nel 1846 e donata alla Prussia nel 1855.
 La decima Thetis fu una corvetta di classe Briton varata nel 1871 e venduta nel 1887.
 La undicesima Thetis fu un incrociatore protetto di classe Apollo varata nel 1890 e affondata nel 1918 durante il blocco navale di Zeebrugge.
 La dodicesima Thetis varata nel 1938 fu un sottomarino della Classe T. Questo affondò in esercitazione, ma venne recuperato e ricommissionato col nome di Thunderbolt. Fu definitivamente affondato il 15 marzo 1943 a nord della Sicilia dalla corvetta italiana Cicogna.

Thetis